Девятья́ров — русская фамилия. Известные носители: